Le Vardar, le plus grand cours d'eau de la Macédoine du Nord, qui passe par la ville de Skopje
 FK Vardar Skopje, club macédonien de football
 RK Vardar Skopje, un club macédonien masculin de handball 
 ŽRK Vardar Skopje, un club macédonien féminin de handball